

Patronymes 

 Agathon Pinot du Petit-Bois (1742-1809), général de brigade français ;
 Charles Pinot Duclos (1747-1794), écrivain et historien français ;
 Édouard Pinot (1891-1984), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Julien Pinot (1987-), entraîneur français de cyclisme ;
 Margaux Pinot (1994-), judokate française ;
 Maurice Pinot (1907-1980), homme politique et résistant français ;
 Noël Pinot (1747-1794), prêtre français ;
 Robert Pinot (1862-1926), personnalité des organisations patronales ;
 Thibaut Pinot (1990-), coureur cycliste français.

Botanique 
 Pinot noir, cépage noir d'origine bourguignonne.
 Pinot blanc, variété blanche du cépage pinot noir.
 Pinot gris, variation grise du cépage pinot noir.
 Pinot noir précoce, variation précoce du cépage pinot noir.
 Pinot meunier, mutation noire du cépage pinot noir essentiellement présente en Champagne, aussi désignée sous le nom de « pinot negro ».
 Pinot lièbault, cépage noir.
 Pinotage, cépage noir hybride obtenu en Afrique du Sud.
 Pinot, palmier à tronc unique des régions côtières du sud-est du Brésil.  
 Pinot, palmier à troncs multiples des régions côtières du Venezuela des Guyanes.

Vin 
 Pinot d'Alsace, vin d'Alsace monocépage ou assemblé.
 Pinot-gris d'Alsace, vin d'Alsace fait exclusivement à partir du cépage éponyme.
 Pinot-noir d'Alsace, vin d'Alsace fait exclusivement à partir du cépage éponyme.

Autres 
 Pinot simple flic, film de Gérard Jugnot.
 Place Duclos-Pinot, une place dans la commune de Dinan en Bretagne.

Homonymie de titre